ARE, sigle de trois lettres, peut signifier :
 Assemblée des régions d'Europe, une organisation internationale européenne ;
 allocation d'aide au retour à l'emploi (ou allocation de retour à l’emploi), une prestation sociale française accordée aux demandeurs d'emploi ;
 antioxidant response element, une courte séquence d'un gène sur l'ADN capable de fixer des facteurs de transcriptions ;
 dans le nucléaire, eau alimentaire normale des générateurs de vapeur, système des réacteurs à eau pressurisée ; ce système faisant partie du circuit secondaire apporte de l'eau dans le générateur de vapeur ; c'est cette eau qui est ensuite portée à ébullition dans le générateur de vapeur ; la vapeur produite, une fois qu'elle a cédé son énergie à la turbine pour produire de l'électricité, est condensée, dégazée et renvoyée dans le système ARE ; 
 arsenal de Roanne ;
 Articles sur la responsabilité de l’État, un projet de la Commission du droit international de codification de la responsabilité internationale ;
 Associated Royal Engravers, un titre honorifique donné à un artiste qui est membre associé de la Royal Society of Painter-Printmakers.

ARE est l'abréviation de :
 anesthésiste-réanimateur.

ARE est un code qui peut signifier :
 Émirats arabes unis,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

Are est un mot qui peut signifier :
 are, une unité de mesure de superficie ;
 Åre, une ville de Suède.
 Are (1920) : Ancien nom du Wylde Swan, un haranguier à moteur construit en 1920 à Kiel, transformé en 2010 en une goélette à hunier utilisée comme navire-école néerlandais.

Voir aussi 

Code